Trevon Moehrig, né le  à Spring Branch au Texas, est un joueur américain de football américain. Il joue comme free safety pour les Raiders de Las Vegas dans la NFL depuis 2021.

Biographie

Jeunesse 
Il fréquente le lycée Smithson Valley à Spring Branch au Texas, situé au nord de San Antonio où il joue au poste de cornerback avec les Rangers. Avant sa saison senior, il annonce via son Twitter qu'il se lie avec les Horned Frogs de TCU.

Carrière universitaire 
Étudiant à la Texas Christian University, il joue avec les Horned Frogs de TCU de 2018 à 2020.

Carrière professionnelle 
Repêché par les Raiders de Las Vegas, les performances de Moehrig durant sa saison recrue lui permettent d'être nommé sur la All-Rookie Team en compagnie de son coéquipier Nate Hobbs. Il est l'un des huit joueurs nommés sur l'équipe à n’avoir pas été choisi au premier tour.

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en juin 1999
Naissance dans le comté de Comal
Joueur américain de football américain
Safety
Joueur de football américain des Horned Frogs de TCU
Choix de draft des Raiders de Las Vegas
Joueur des Raiders de Las Vegas